Die Saison 1975/76 war die 33. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44. 

Der Absteiger der vorangegangenen Saison, CF Madero, wurde durch den Aufsteiger UAG Tecos ersetzt. 

Nachdem die Meisterschaft in den letzten Jahren jeweils in 2 Gruppen unterteilt war, wurden in dieser Spielzeit erstmals 4 Gruppen gebildet. Dessen ungeachtet trat weiterhin jede Mannschaft der Liga je zweimal (in je einem Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander an. Am Ende der Punktspielrunde qualifizierten sich die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die im K.-o.-System ausgetragene Endrunde.

Im Kampf um den Klassenerhalt standen sich die beiden punktschlechtesten Gruppenletzten in der Relegationsrunde gegenüber. Dabei setzte sich der letztjährige Neuling Atlético Potosino gegen das Gründungsmitglied Atlante durch, das erstmals den Weg in die Zweitklassigkeit antreten musste.

Kreuztabelle

Endrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Relegationsrunde 
Die beiden punktschlechtesten Mannschaften bestritten am Saisonende zwei Relegationsspiele um den Klassenerhalt. 

|}

Statistik

Torjägerliste

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1975/76 bei RSSSF.com

1975
Fußballsaison 1975/76